Liu Song puede referirse a:
 La dinastía Liu Song, una dinastía china (420-479);
 Liu Song, jugador de tenis de mesa (n. 1972);
 Liu Song, jugador profesional de snooker (n. 1983).